Okręty US Navy o nazwie USS "Harkness":
 Pierwszy  był okrętem badawczym. Zwodowany w 1942 i wycofany ze służby w 1958.
 Drugi  był okrętem badawczym. Zwodowany w 1968 i przekazany do służby pomocniczej w 1994.

Harkness